Osoby noszące nazwisko Madison
 Bailee Madison (ur. 1999) – amerykańska aktorka
 Dolley Madison (1768–1849) – pierwsza dama USA
 Guy Madison (1922–1996) – amerykański aktor
 Helene Madison (1913–1970) – amerykańska pływaczka
 Holly Madison (ur. 1979) – amerykańska modelka
 Jaak Madison (ur. 1991) – estoński polityk i samorządowiec
 James Madison (1751–1836) – amerykański polityk, rezydent USA
 Mikey Madison (ur. 1999) – amerykańska aktorka

 Geografia
Miejscowości w USA:
 Madison – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Madison – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Madison – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Morgan
 Madison – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Madison – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Yolo
 Madison – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Madison – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Madison – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Madison – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Dorchester
 Madison – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Madison – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Madison – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Madison – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Madison – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Madison – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Madison – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Madison – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Madison – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Madison – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lake
 Madison – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Madison
 Madison – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
 Madison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
 Madison – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane

Gminy w USA:
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Madison (ang. Madison Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie New Haven
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clarke
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winneshiek
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Greenwood
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Madison (ang. Madison Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Madison (ang. Madison Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Madison (ang. Madison Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Carroll
 Madison (ang. Madison Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Madison
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Hettinger
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clark
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fairfield
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Licking
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Perry
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pickaway
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Vinton
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Armstrong
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Madison (ang. Madison Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
 Madison (ang. Madison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dane
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Montana
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Madison (ang. Madison County) – w stanie Wirginia
 parafia Madison (ang. Madison Parish) – parafia cywilna w stanie Luizjana
 Madison – rzeka w USA

 Budynki
 Madison Square Garden – hala sportowo-widowiskowa w Nowym Jorku
 383 Madison Avenue – wieżowiec w Nowym Jorku
 Madison – galeria handlowa w Gdańsku

 Kultura
 madison – rodzaj tańca
 Madison – amerykańsko-kanadyjski serial młodzieżowy

 Inne
 diecezja Madison – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w USA
 madison – dyscyplina kolarstwa torowego
 USS Madison – amerykański okręty wojenne
 USS James Madison – amerykański okręty wojenne
 Madison Avenue – ulica w Nowym Jorku